Valori – famiglia storica di Firenze
 Valori – rivista mensile italiana

 Aldo Valori – giornalista e scrittore italiano
 Baccio Valori – politico e condottiero fiorentino del XVI secolo
 Baccio Valori – letterato, umanista, politico e mecenate italiano
 Bice Valori – attrice italiana
 Domenico Valori - politico italiano
 Francesco Valori – politico fiorentino del XV secolo
 Giancarlo Elia Valori – manager ed economista italiano
 Gino Valori – giornalista, commediografo, sceneggiatore e regista teatrale e cinematografico italiano
 Linda Valori – cantante, cantautrice e compositrice italiana
 Michele Valori – architetto e urbanista italiano
 Paolo Valori – teologo italiano

Pagine correlate 
Valore